Артур Бернгардович Э́кис (; 14 августа 1933, Рига, Латвия — 21 ноября 2011, там же) — советский и латвийский артист балета, актёр, педагог и театральный деятель. Заслуженный артист Латвийской ССР (1965).

Биография 
Артур Экис родился в семье музыканта Бернхарда Экиса.

Окончил Рижское хореографическое училище (1952), учился в Ленинградском хореографическом училище (1956—1957).

Солист Государственного академического театра оперы и балета Латвийской ССР (1950—1977). Танцевальный педагог культурно-просветительского отделения Латвийской государственной консерватории им. Я. Витола (1979—1981), художественно-драматической студии Рижского видеоцентра (1988—1992), отделения театрального и киноискусства Латвийской академии культуры (1993—1994).

Был президентом Латвийской профессиональной ассоциации артистов балета (с 1995) и Латвийского театрального общества (с 1997).

Приобрёл популярность среди кинозрителей после исполнения одной из главных ролей в приключенческой дилогии режиссёра Рижской киностудии Александра Лейманиса «Слуги дьявола».

Творчеству Артура Экиса посвящён сюжет в киножурнале «Максла» (№ 3, 1968).

Был женат на хореографе Тамаре Эке.

Признание и награды 
 1965 — Заслуженный артист Латвийской ССР

Творчество

Фильмография 
  — Слуги дьявола — Петерис
  — Слуги дьявола на чёртовой мельнице — Петерис
  — Приваловские миллионы — поляк
  — Долгая дорога в дюнах — эпизод
  — Оборотень Том — Клаус
  — Депрессия
  — Ноктюрн Шопена

Примечания

Ссылки 

Выпускники Рижского хореографического училища
Персоналии:Латвийская национальная опера
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Преподаватели Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витола